Журовский — русская фамилия.

Известные носители 
 Журовский, Фёдор (?- после 1741?) — русский писатель и драматург XVIII века.
 Журовская, Янина Сергеевна (род. 1982) — украинская волейболистка, выступала за национальную сборную. 2-кратная чемпионка Украины (2010, 2011). Обладательница Кубка Украины (2004). Чемпионка и обладательница Кубка Франции (2007). Чемпионка Европы среди студентов (2004). Мастер спорта Украины.